Osoby:
 Wout Poels – holenderski kolarz

Zobacz też:
 Pöls